Елені Даніліду була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

Петра Квітова виграла свій перший титул WTA, у фіналі перемігши Івету Бенешову з рахунком 7–5, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 
Draw 

Hobart International, одиночний розряд
Moorilla Hobart International 2009